Владимир Антонович Шевченко: Шевченко, Владимир Антонович (1940—2015) — советский художник-мультипликатор.
 Шевченко, Владимир Антонович (род. 1935) — советский партийный деятель.